Christophe Sacchettini, né en 1966, est un musicien, joueur de flûtes à bec, de whistles, de cornemuses et de percussions. Il prend une place importante dans le nouveau folk français.

Christohe Sacchettini fait partie des groupes de musique folk Dédale, Obsession Quintet, Djal, Inishowen et Frères de Sac (en duo avec son frère Jean-Loup Sacchettini).

Il est aussi l'un des créateurs du label MusTraDem.

Liens externes

Notes et références 

Multi-instrumentiste français
Naissance en 1966